Glock est un terme pouvant désigner :

Arme 
 Glock, une sorte de pistolet produit par la compagnie autrichienne Glock
 Glock 17
 Glock 18
 Glock 19
 Glock 22
 Glock 23
 Glock 37

Patronyme 
 (1925-1992), archéologue américain
 , écrivaine américaine
 (né en 1929), ingénieur autrichien
 Liliane Glock, avocate française
 Timo Glock (né en 1982), pilote automobile allemand
 Yves Glock (né en 1950), professeur de chirurgie cardio-vasculaire et écrivain français
 William Glock (1908-2000), critique et administrateur musical britannique

Autre 
 Pop the Glock, single de l'artiste franco-américaine Uffie

Homonymie de patronyme